Příjmení Zaťko nese více různých osobností:

 Dezider Zaťko (* 1932) – slovenský fotbalista
 Peter Zaťko (1903–1978) – slovenský a československý ekonom a politik
 Štefan Zaťko (* 1962) – slovenský fotbalista

Slovenská příjmení